

А 
 Абсолютно твёрдое тело
 Абсолютно упругое тело
 Абсолютное пространство
 Агрегатное состояние
 Амплитуда
 Атом
 Атомное ядро

Б 
 Барион
 Броуновское движение

В 
 Вакуум
 Вес
 Волна
 Время
 Вырожденный полупроводник
 Вязкость

Г 
 Газ
 Гармонический осциллятор
 Гравитация

Д 
 Давление
 Деформируемое тело
 Диполь
 Дисперсия света
 Дифракция
 Диэлектрик
 Длина

Ж 
 Жидкость

З 
 Закон инерции
 Закон Ома
 Законы сохранения
 Заряженная частица

И 
 Идеальная жидкость
 Идеальная несжимаемая жидкость
 Изотропность пространства
 Импульс
 Инвариантная производная по времени
 Инертная масса
 Инерциальная система отсчёта
 Интерференция (физика)
 Интерференция света
 Ион

К 
 Кварк-глюонная плазма
 Кинетическая энергия
 Кипение
 Коллоидные системы
 Комфортабельность
 Конденсат Бозе-Эйнштейна
 Коэффициент теплового расширения
 КПД
 Критическая точка (термодинамика)
 Критическое давление
 Кулона закон

М 
 Масса
 Математический маятник
 Материальная точка
 Материя (физика)
 Механизм
 Механическая работа
 Механическое движение
 Момент времени
 Момент импульса
 Момент силы
 Мощность

Н 
 Набухание
 Намагниченность
 Нормальные условия
 Нуклон

О 
 Однородность пространства
 Отражение (физика)

П 
 Парциальное давление
 Период колебаний
 Период полураспада
 Плавление
 Плазма
 Плотность
 Полупроводник
 Потенциальное векторное поле
 Поток векторного поля
 Приведённая длина
 Принцип относительности
 Принцип суперпозиции
 Принцип наименьшего действия
 Проводник
 Пространство
 Пространство-время

С 
 Сверхзвуковая скорость
 Сверхтвёрдое тело
 Сверхтекучесть
 Свет
 Свободное падение
 Силовое поле
 Система отсчёта
 Скалярная величина
 Скорость
 Скорость света
 Спектр
 Спин
 Сплошная среда
 Статика
 Степени свободы (физика)
 Струна (физика)
 Сублимация

Т 
 Твёрдое тело
 Температура
 Температура кипения
 Температура плавления
 Тензор энергии-импульса
 Тепловое движение
 Тепловое расширение
 Теплопроводность
 Теплоёмкость
 Термодинамическая фаза
 Точечный электрический заряд
 Тройная точка

У 
 Угловая частота
 Удельная теплота плавления
 Удельная теплоёмкость
 Удельный вес
 Удельный объем
 Уравнение состояния
 Ускорение

Ф 
 Фазовый переход
 Физический маятник
 Физическое пространство
 Физическое тело
 Фотон

Ц 
 Цвет
 Центр инерции
 Центр масс

Ч 
 Частица
 Частота
 Число Маха
 Число Рейнольдса

Э 
 Электрическое напряжение
 Электромагнитное излучение
 Элементарная частица
 Элементарная ячейка
 Энергия
 Энтропия

См. также 
 Список обозначений в физике

Списки:Физика